Willem I van Meißen (Dresden, 19 december 1343 - Slot Grimma, 9 februari 1407) was de jongste zoon van Frederik II van Meißen en Mathilde van Beieren.

In 1349 volgde hij, samen met zijn broers Balthasar en Frederik III, hun vader op. Na het overlijden van zijn broer Frederik, verkreeg Willem bij de deling van Chemnitz in 1382 het gebied Meißen. Sinds 1395 bestuurde hij als plaatsvervanger van Jobst van Moravië ook de mark Brandenburg. Willem manifesteerde zich als een daadkrachtig en verstandig vorst. Willem I verwierf de heerlijkheid Colditz, verdreef de burggraven van Dohna en verwierf hun gebied en bevorderde de verdere bouw van de kathedraal van Dresden.

Willem was in 1366 gehuwd met Elisabeth van Moravië (-1400), dochter van Jan Hendrik van Luxemburg, en vervolgens met Anna van Brunswijk, dochter van hertog Otto VI van Brunswijk-Göttingen, maar stierf zonder erfgenamen. Na zijn dood werd het gebied verdeeld onder zijn neven Willem II van Meißen, Frederik I van Saksen en Frederik IV van Thüringen.

Voorouders

Referenties

Markgraaf van Meißen
Landgraaf van Thüringen
Huis Wettin
Persoon in de 14e eeuw